Передмістя — населений пункт приміської зони.
 Передмістя — село Бучацького району Тернопільської області.
 Передмістя — американський комедійний телесеріал.